Храм Игнатия Мариупольского
 Храм Игнатия Брянчанинова